Le Congrès international des réseaux électriques de distribution ou CIRED  est une association mondiale dans le domaine de la distribution d’électricité. 
(Fondateur: Pol Pirotte et Ernest Méan)

Depuis 1971, le CIRED organise des conférences biennales qui se déroulent les années impaires. Il peut aussi effectuer des travaux à l'aide de groupes de travail du comité technique.

Le CIRED permet la rencontre des acteurs dans le domaine de la distribution d'énergie électrique : chercheurs, fabricants, utilisateurs, organismes de normalisation, etc. 

La conférence CIRED est organisée alternativement tous les deux ans par l'Association des Ingénieurs de Montefiore (AIM) et l' (IET).

Lien externe 
  Site du CIRED

Organisation internationale
Distribution de l'énergie électrique
Association ou organisme lié à l'électricité